Sven Rosén kan avse:

 Sven Rosén (författare) (1879–1965), lärare. författare och översättare
 Sven Rosén (gymnast) (1887–1963)
 Sven Rosén (pietist) (1708–1750), radikalpietist
 Sven Olof Rosén (1908–1982), konstnär